Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014.  одржано је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Земље учеснице 
Учествовало је 27 такмичара из 22 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичара године на 400 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2014.

Квалификационе норме

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у трци на 400 метара у дворани са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 27 такмичара је подељено у 5 група. За пласман у полуфинале пласирали су се двоје првопласираних из група (КВ) и двојица према постигнутом резултату (кв)., .

Полуфинале 
У полуфиналу 12 такмичара је подељено у 2 групе. За пласман у финале пласирали су се троје првопласираних из сваке групе. 
, .

Финале 
Финална трка је стартовала 08. 03. 2014. у 20:30.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици у дворани